Сезон 2012/2013 годов стал для ФК «Малага» 81-м в его истории.

Команда 2012/13

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Малага» в сезоне 2012/2013 годов.

Чемпионат Испании 2012/13 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2012/2013

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА 2012/13

Раунд плей-офф

Групповой раунд

1/8 финала

1/4 финала

Примечания

Ссылки 
 ФК «Малага» в сезоне 2012/13 на сайте bdfutbol.com

2012/2013
Малага